En la época del cine mudo cuatro películas fueron tituladas como The Penalty, y una quinta que iba a serlo, pero cambió el título en el último momento para no coincidir con otra que iba a ser estrenada el mismo año.

 The Penalty en 1912.
 The Penalty en 1915
 The Penalty en 1920.
 The Tattlers en 1920
 Her Penalty en 1921. Película británica titulada The Penalty, pero los estadounidenses le cambiaron el título.

Ya en la época del cine sonoro se rodaría otra película en 1941, The Penalty.